Roxboro kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Roxboro (ort), Québec,

USA 

 Roxboro, North Carolina, countyhuvudort, Person County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar